Уезд Чарклы́к (), или Уезд Жоця́н () — уезд, входит в Баян-Гол-Монгольский автономный округ Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Власти уезда размещаются в посёлке Чарклык.

История 
В I в. до н. э. — I в. н. э. на территории уезда располагалось государство Чарклык. Древнее население составляли племена жо (婼) и цянов (羌), вероятно, тибетоязычные кочевники. Также там осели некоторые юэчжи после их разгрома хуннами. Со времён Хань У-ди жокяны стали вассалами империи Хань. Правитель: ранга го-ван с титулом цюйхулай-ван (去胡來王). Население: 450 семей, 1750 человек, из них 500 человек воинов. На западе граничен с Цюэмо (Черчен). Жители — кочевники, хлеб покупают в Черчени и Лоулане. Добывают железо и делают оружие: луки и стрелы, копья, кривые и прямые мечи (дао и цзянь), латы.

В 1903 году в этих местах был образован уезд Жоцян (婼羌县)

В 1935 г. уйгурское население подняло восстание против контролировавших регион дунган. Силами 36-й дивизии НРА под командованием Ма Хушаня восстание было жестоко подавлено. Более ста уйгуров было казнено, а семьи лидеров повстанцев взяты в заложники.

12 апреля 1950 года был создан Специальный район Яньци (焉耆专区), в состав которого вошёл уезд Жоцян. 23 июня 1954 года он был расформирован, и уезд перешёл в подчинение Специального района Корла (库尔勒专区). В 1959 году китайское написание названия уезда было изменено с 婼羌 на 若羌. В декабре 1960 года Специальный район Корла был расформирован, и уезд вошёл в состав Баян-Гол-Монгольского автономного округа.

География 
Население сосредоточено в основном вдоль северного подножия Алтынтага. На севере полоса орошаемого земледелия и расселения ограничена пустыней Такламакан, а на юге — горами Куньлуня.
Южная часть уезда (волость Чимантаг) гористая. Высокое плато между Алтынтагом и главным хребтом Куньлуня (включающим известный Улугмузтаг) известно как Кумкёльский бассейн — бессточный бассейн, где находятся несколько солёных озёр, в том числе Аччиккёль, Аяккумкёль и Цзинъю. Эти озёра одни из немногих заметных водоемов в этой крайне засушливой зоне, территория вокруг них официально охраняется как заповедник Алтунь-Шань.

Реки 
 Миран (Джахан)
 Чарклык

Климат 
Климат пустынный. Зима холодная, с максимумом в январе ниже нуля, хотя температура быстро повышается в феврале. Лето очень жаркое, с максимумом, как правило, выше +35 °C.
 Среднегодовая температура — +11,7 °C
 Средняя температура января — −7,4 °C
 Средняя температура июля — +27,5 °C
 Среднегодовая влажность — 29 мм.
 Среднегодовое количество часов солнечного сияния — 3100 ч.

Население 

Согласно переписи населения 2005 года, в уезде проживает 31877 чел.

Национальный состав (2005)

Административное деление 
Уезд делится на 4 посёлка и 4 волости.

Транспорт 
 Годао 218
 Годао 315

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Синьцзян-Уйгурского автономного района